Polyacryl steht für:
eine Copolymer-Faser mit dem Hauptbestandteil Polyacrylnitril
Polymethylmethacrylat («Acrylglas, Plexiglas®»)
Polyacrylate (Dispergiermittel oder Flockungshilfsmittel)